Gran Via (span. große Straße) bezeichnet eine Reihe von Straßen in der spanischsprachigen Welt, unter anderem 

 Gran Vía (Alicante), Straße in der spanischen Provinzhauptstadt
 Gran Via de les Corts Catalanes, Hauptverkehrsstraße in Barcelona

 Gran Vía, Hauptverkehrs- und Geschäftsstraße in Madrid
 Gran Vía (Salamanca), Straße in der spanischen Provinzhauptstadt

 Gran Vía (Vigo), Straße in der nordwestspanischen Hafenstadt

 Gran Vía (Saragossa), Straße in der spanischen Regionalhauptstadt

,

Siehe auch:
 La Gran Vía (Zarzuela), Operette der spanischen Komponisten Federico Chueca und Joaquín Valverde Durán
 Toyota Granvia